Горно Оризари може значити:
 Горно Оризари (Битољ), насеље у општини Битољ, Северна Македонија;
 Горно Оризари (Велес), насеље у општини Велес, Северна Македонија;
 Горно Оризари (Скопље), насеље у општини Шуто Оризари, град Скопље, Северна Македонија.

Види још 
 Долно Оризари, вишезначна одредница